«Большой переполох» () — кинофильм режиссёра Джона Кассаветиса, вышедший в 1986 году. Последняя лента, снятая Кассаветисом.

Сюжет 
Леонард Хоффман — обыкновенный страховой агент, который за 20 лет исправной службы не сколотил большого состояния. Как назло, наступает момент, когда оно ему непременно пригодилось бы: его три сына-близнеца, обладающие недюжинными музыкальными способностями, поступают в Йельский университет, но денег на обучение всех троих просто-напросто нет. Глава фирмы, в которой работает Леонард, — сам выпускник Йеля — отказывается ходатайствовать о стипендии для детей своего подчинённого. В отчаянии Хоффман решается на преступление и вступает в сговор со своей клиенткой Бланш Рикки, чтобы инсценировать несчастный случай с её мужем Стивом и получить крупную сумму по страховке...

В ролях 
 Питер Фальк — Стив Рикки
 Алан Аркин — Леонард Хоффман
 Беверли Д’Анджело — Бланш Рикки
 Чарльз Дёрнинг — О'Мара
 Роберт Стэк — Уинслоу
 Пол Дули — Нузел
 Валери Кёртин — Арлин Хоффман
 Ричард Либертини — доктор Лопес
 Джон Финнеган — детектив Мёрфи

Ссылки 
  
  

Кинокомедии США
Фильмы США 1986 года
Фильмы на английском языке